Valget i Berlin 2016 var det 18. valg til Berlins parlament, og fandt sted 18. september 2016.

SPD blev det største parti. Begge de to regeringspartier SPD og CDU, mistede tilslutning og deres flertal tilsammen i parlamentet. En ny delstatsregering må basere sig på en koalition af mindst tre partier.

Valget gav fremgang for Die Linke, indvalg første gang partiet stillede op til AfD og genvalg til FDP. AfD kom ind i parlamentet for første gang, mens FDP kom ind efter at være røget ud ved valget i 2011. Piratpartiet røg ud af parlamentet efter én periode.

Samtidig med valget til delstaten Berlins parlament, blev der afholdt valg af repræsentanter til folkeforsamlingerne i delstaten Berlins tolv administrative bydele (Bezirke). De administrative bydele er på kommunalt plan og uden lovgivningsmyndighed.

Valgsystem 
Vælgerne går til valg hvert femte år. Vælgeren får to stemmesedler, én i valgkredsen og en partiliste for delstaten, modsvarende som ved valget til Forbundsdagen.

Vindere af et kredsmandat i valgkredsene beholder altid sin plads i parlamentet. Det er imidlertid resultatet af listevalgene, som afgør magtforholdet i parlamentet. Direkte valgte medlemmer af et parti, som i antal overskrider partiets andel af parlamentet, i henhold til listevalget, kaldes overskudsmandater (Überhangmandat). De øvrige partier modtager kompensation for overskudsmandater i form af tillægsmandater. Parlamentet skal have mindst 130 mandater. Parlamentet, som blev valgt i 2011, fik 149 medlemmer.

Der gælder en spærregrænse på 5 % af stemmerne, medregnet ugyldige stemmer. Ligestillet med at opnå spærregrænsen for et parti er at vinde et kredsmandat i en valgkreds.

Stemmeret har alle tyskere, som er fyldt 18 år og som har boet mindst tre måneder i Berlin. Samme vilkår gælder for valgbarhed.

Meningsmålinger

Udgangsposition 
Ved valget i 2011 opnåede SPD 28,3 % af stemmerne, hvilket var en tilbagegang på 2,5 %, CDU gik frem 2 % til 18 %, mens De grønne gik frem 4,5 % til 17,6 %. Partiet Die Linke mistede 4,6 % og fik en tilslutning på 11,7 % mens Piratpartiet fik 8,9 % af stemmerne.

Parlamentet bestod af 149 medlemmer, som var fordelt således: SPD 47, CDU 39, De grønne 29, Die Linke 19 og Piratpartiet 15 medlemmer. Et medlem af CDUs gruppe meldte sig ud af partiet i løbet af valgperioden.

Resultat 
Et foreløbigt slutresultat viste, at SPD blev største parti, men at koalitionen bestående af regeringspartierne SPD og CDU mistede sit flertal. Parlamentet består efter valget af 160 repræsentanter, hvilket er en stigning på 11 i forhold til valget i 2011. Stigningen skyldes, at enkeltvalgkredse, som går til kandidater fra mindre partier, bliver kompenseret de større partier ved tillægsmandater.

Valgdeltagelsen var på 66,9 % mod 60,2 % ved valget i 2011.

Noter

Eksterne henvisninger 
 Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016, Die Landeswahlleiterin für Berlin

Politiske valg i Tyskland
Berlin
Berlin 2016